

Cinema 
 Careful – film del 1992 diretto da Guy Maddin

Musica 
 Careful – album dei The Motels del 1980
 Careful – singolo dei Sebadoh del 1994
 Careful – singolo dei Güster del 2003
 Careful – singolo dei Paramore del 2010